Sbarretti ist der Familienname folgender Personen:

 Donato Raffaele Sbarretti Tazza (1856–1939), italienischer Diplomat und Kurienkardinal
 Enea Sbarretti (1808–1884), italienischer Kurienkardinal